Judibana, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Judibana : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Los Taques dans l'État de Falcón ;
 Judibana : capitale de la paroisse civile de Judibana, dans la municipalité de Los Taques dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme